Трифенилмета́новые краси́тели (триарилметановые красители) — органические соединения, производные трифенилметана, применяющиеся в качестве красителей. Относятся к более широкой группе арилметановых красителей, в которую, помимо трифенилметановых, входят также дифенилметановые красители. Трифенилметановые красители — одни из первых синтетических красителей, первый представитель класса — фуксин, был описан в 1856 году Якубом Натансоном, а первый промышленный синтез для этого же красителя был разработан в 1859 году.

В современной химии красители арилметанового ряда, включая и трифенилметановые, относят к полиметиновым красителям и рассматривают как разветвлённые полиметины.

Наиболее характерными оттенками этого класса красителей являются красный, фиолетовый, зелёный и синий, при этом красители имеют высокую яркость и интенсивность.

Номенклатура и классификация 
Наиболее важные подгруппы трифенилметановых красителей, выделенные на основе их химического строения:
 диаминотриарилметановые (группа малахитового зелёного);
 триаминотриарилметановые (группа розанилина), например, кристаллический фиолетовый;
 гидрокситриарилметановые (группа розоловой кислоты), являющиеся производными бензаурина.

По способу применения в классе можно выделить следующие разновидности:
 основные красители. Применяются для окраски хлопка по протраве, а также из кислых ванн для шерсти и шёлка;
 кислотные красители. Используются для шерсти и шёлка;
 протравные красители. Используются для протравного окрашивания шерсти и шёлка. На хлопке используются для цветной печати;
 лаки основных и кислотных красителей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Красители